Гезойзе — австрийский топоним. Может означать:

 Гезойзе (горы) — горный массив.
 Гезойзе — национальный парк.